Debout fils d'Amazigh ! (En kabyle : Kker a mmi-s umaziɣ !) est un chant révolutionnaire et identitaire berbère algérien. Écrit en berbère kabyle, il a été composé par Mohand Idir Aït Amrane le  .

Texte original

Références 

Chant patriotique
Culture berbère